Sezon 1931/1932 był 8. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna GAIS. Nowym mistrzem Szwecji został zespół AIK Fotboll.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1931 w piłce nożnej
1932 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1931 w Szwecji
1932 w Szwecji